Las siglas HD pueden hacer referencia a:

Aeronáutica y astronomía 
 Hanriot HD.1 fue un caza monoplaza francés de la Primera Guerra Mundial.
 HD, código IATA de la aerolínea Hokkaido International Airlines.
 HD, sigla en inglés de Henry Draper Catalogue, Catálogo Henry Draper, colección de datos de más de 225 000 estrellas (datos estelares: astrométricos y espectroscópicos) reunidos en un catálogo estelar.
 En 1949 se publica ampliación con 135 000 estrellas más: Henry Draper Catalogue Extension, HDE.
 HD-, prefijo de los nombres estelares.

Informática  
 Kindle Fire HD es la segunda generación de tabletas táctiles a color de Kindle Fire (Amazon).
 HD, sigla del inglés Hard Disk, disco duro, dispositivo de almacenamiento de datos digitales que emplea un sistema de grabación magnética.
 HD6309 es una versión CMOS del microprocesador de 8-bits de Motorola MC6809 (nmos) diseñada por Hitachi.
 HD, sigla del inglés High Definition, alta definición, sistema de vídeo con una mayor resolución que la definición estándar, y que alcanza resoluciones de 1280×720 píxeles y 1920×1080 píxeles.
 -HD, sufijo de los canales de televisión.
 HDCD, sigla del inglés High Definition Compatible Digital, es decir, Digital Compatible con Alta Definición.
 HD compatible, usado en Europa junto al término HD ready para comercializar pantallas.
 HD ready, son etiquetas o logos que certifican dispositivos que son capaces de procesar y reproducir vídeo en alta definición.
 HDV, sigla del inglés High Definition Video, es decir, video de alta definición.
 HD-VMD, siglas del inglés High Definition Versatile Multilayer Disc, es un tipo de discos ópticos que disponen de tecnología que utiliza la capacidad del láser rojo.
 HD web, del inglés High Definition Web, "sitio web en alta definición", resolución nueva que usan los sitios de Internet desarrollados en Macromedia Flash.
 HD, sigla en inglés de High Density, traducido como "alta densidad" o "densidad alta", para designar soportes de almacenamiento de datos.
 Disco de doble densidad o disquete.
 HD DVD, sigla del inglés High Density Digital Versatile Disc, es decir, disco digital versátil de alta densidad.
 Intel HD Graphics, serie de procesadores gráficos integrados de Intel elaborados dentro de procesadores de computadores personales.
 Lg Optimus 4X HD es un teléfono inteligente de gama alta, parte de la familia LG Optimus, diseñado y fabricado por la compañía LG Electronics.
 Serie Radeon HD 7000 es una familia de tarjetas gráficas del fabricante AMD.
 Serie Radeon HD 8000 es una familia de tarjetas gráficas del fabricante AMD, conocidas también como Sea Islands.
 Zune HD fue la última versión de la familia Zune de Microsoft, reproductor de audio digital.

Personas 
 H.D., Eduardo Gilberto Perret Vuagnoux (1874-1957), conocido como Hermano Damasceno, religioso católico, educador e historiador uruguayo de origen francés.
 H.D., iniciales de Hilary Duff (n. 1987), actriz y cantante estadounidense.
 H.D., iniciales de Hilda Doolittle (1886-1961), poetisa, escritora y cronista estadounidense.

Siglas